Равнихар () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (1871—1954) — словенский и югославский юрист и политик, депутат нижней палаты Рейхсрата (1911—1918), комиссар юстиции первого словенского Народного правительства (1918—1919), член Сената Королевства Югославия (1932—1935), мэр Любляны (1935).
 Равнихар, Франц (1832—1904) — словенский общественный деятель, основатель Драматического общества (1868) и Театральной матицы (1872).

См. также